Haider steht für:
 Haider (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haider (Vorname), männlicher Vorname
 Haider (Film), indisches Krimidrama von Vishal Bhardwaj (2014)

Haider ist der Name folgender Orte:
 Haider (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haider (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Heider
 Hayder
 Heyder
 Hyder